Mattner ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Mattner (* 1960), Hamburger Politiker (CDU)
 Christoph Mattner († 2015), deutscher Drehbuchautor und Produzent
 Gerhard Mattner (1924–1976), deutscher Politiker (DBD)
 Jakob Mattner (* 1946), deutscher Maler, Fotograf und Objektkünstler
Karl Mattner (1888–1954), deutscher Generalmajor
 Naime Çakir-Mattner (* 1969), deutsche Islamwissenschaftlerin
 Roland Mattner (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Stephan Mattner (* 1974), deutscher Jazzmusiker